Schuma steht für:

 Schutzmannschaft (Nationalsozialismus), Deutsches Einsatzkommando während des Zweiten Weltkrieges
 Schutzmaske, Gesichtsmaske zum Schutz gegen Staub, Gase usw.
 Schuma (Oblast Sofia), ein westbulgarisches Dorf in der Gemeinde Godetsch

SCHUMA